Ракетно-артиллерийский катер проекта 20970 «Катран» — перспективная серия ракетных катеров, разработанная ЦМКБ «Алмаз», предназначенная для поставки на экспорт, частично на замену катерам проектов 205 и 205ЭР.

Конструкция
Надстройка корабля выполнена из радиопоглощающих материалов и имеет наклонные поверхности для дополнительного рассеивания радиоволн.

Вооружение 
 Ракетное Х-35, может применяться против кораблей и как тактическое оружие по наземным целям.

Представители проекта

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130805060553/http://www.almaz-kb.ru/projects/20970.pdf

Ракетные катера ВМФ России